Siebe Blondelle, né le  à Ath, est un  footballeur belge évoluant au poste de défenseur au KMSK Deinze.

Biographie 

Siebe Blondelle joue ses premiers matches en 2005. Le , le défenseur a fait ses débuts non seulement avec un but, mais aussi avec un carton rouge lors du match à domicile contre le Roda JC. En , il prolonge son contrat avec Vitesse Arnhem jusqu'en 2010. Au cours de la saison 2007-2008, il joue pour VVV Venlo. En 2008, il quitte Vitesse et signe un contrat de deux ans avec le FCV Dender EH.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Ath
Naissance en avril 1986
Joueur du Vitesse Arnhem
Joueur du VVV Venlo
Joueur du FCV Dender EH
Joueur du RAEC de Mons
Joueur de Waasland-Beveren
Joueur du Rot-Weiss Ahlen
Joueur du KAS Eupen
Joueur du KMSK Deinze